Chalupny bzw. Chalupný ist der Familienname von:

 Emanuel Chalupný (1879–1958), tschechischer Pädagoge und Soziologe
 Lori Chalupny (* 1984), US-amerikanische Fußballspielerin